Il doppio femminile del Lipton International Players Championships 1989 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1989.

Steffi Graf e Gabriela Sabatini erano le detentrici del titolo, ma solo Sabatini ha partecipato in coppia con Betsy Nagelsen.

Betsy Nagelsen e Sabatini hanno perso nei quarti contro Katrina Adams e Zina Garrison.

Jana Novotná e Helena Suková hanno battuto in finale 7–6 (7–5), 6–4 Gigi Fernández e Lori McNeil.

Teste di serie

 Betsy Nagelsen /  Gabriela Sabatini (quarti di finale)
 Jana Novotná /  Helena Suková (campionesse)
 Gigi Fernández /  Lori McNeil (finale)
 Elise Burgin /  Pam Shriver (terzo turno)
 Katrina Adams /  Zina Garrison (semifinali)
n/a
 Isabelle Demongeot /  Nathalie Tauziat (quarti di finale)
 Jenny Byrne /  Robin White (terzo turno)

 Manon Bollegraf /  Eva Pfaff (semifinali) 
 Beth Herr /  Candy Reynolds (primo turno) 
 Terry Phelps /  Raffaella Reggi (terzo turno) 
 Mercedes Paz /  Tine Scheuer-Larsen (primo turno) 
 Penny Barg /  Ronni Reis (secondo turno) 
 Jo Durie /  Mary Joe Fernández (quarti di finale) 
 Belinda Cordwell /  Dianne van Rensburg (terzo turno) 
 Nicole Bradtke /  Elna Reinach (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Lipton International Players Championships 1989